Берг-им-Драуталь () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Каринтия. 

Входит в состав округа Шпитталь.  Население составляет 1369 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 54,27 км². Официальный код — 2 06 03.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Фердинанд Хютер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 7 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 АПС занимает 2 места.
 Партия UBL занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница
 Официальная страница

Города Каринтии